London-konferencen har flere betydninger:
 London-konferencen (1832) – Etablering af Kongeriget Grækenland
 London-konferencen (1864) – Forhandlinger om hertugdømmernes fremtidige nationalstatus
 London-konferencen (1871)
 London-konferencen (1912-13)
 London-konferencen (1975)